10 Years může být:

 10 Years (skupina) – americká rocková skupina
 10 Years (film) – americký film z roku 2011
 10 Years (album, Banco de Gaia) – album anglické skupiny Banco de Gaia z roku 2002
 10 Years (album, Armin van Buuren) – album nizozemského hudebníka Armina van Buurena z roku 2006